Arroyo Alamito ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Arroyo Alamito (Arroyo Ojito), Fluss im Sandoval County in New Mexico
 Arroyo Alamito (Rio Puerco), Fluss im Socorro County in New Mexico

Siehe auch:
 Arroyo Alamo
 Alamito Arroyo